Karrer ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe Karrer (1902–1988), deutsche Leichtathletin
 Andrea Karrer (* 1963), österreichische Köchin und Kochbuchautorin
 Armin Karrer (* 1968), österreichischer Koch
 Chris Karrer (Christoph Karrer; * 1947), deutscher Musiker und Komponist
 Felix Karrer (1825–1903), österreichischer Geologe
 Friedrich Karrer (1919–1996), österreichischer Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Heiko Karrer (* 1971), deutscher Handballspieler
 Heinz Karrer (* 1959), Schweizer Manager und Handballspieler
 Josef Karrer (* 1939), deutscher Handballspieler
 Karl Karrer (1815–1886), Schweizer Politiker
 Leo Karrer (1937–2021), Schweizer Theologe
 Ludwig Karrer (1830–1893), Schweizer Politiker und Pfarrer
 Martin Karrer (* 1954), deutscher Theologe
 Matthäus Karrer (* 1968), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Rottenburg-Stuttgart
 Michael Karrer (* 1976), österreichischer Galerist, Kulturmanager und Museumsdirektor
 Otto Karrer (1888–1976), deutscher Theologe
 Paul Karrer (1889–1971), Schweizer Chemiker
 Philipp Jakob Karrer (1762–1836), deutscher reformierter Geistlicher und Pädagoge
 Roger Karrer (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler
 Rolf Karrer-Kharberg (* 1938), Autor, Regisseur, Fotograf, Dialogbuchautor und -regisseur
 Siegfried Karrer (1941–2021), österreichischer Galerist und Verleger
 Trude Schelling-Karrer (1919–2009), deutsche Bühnenbildnerin und Innenarchitektin
 Walter Karrer (1891–1961), Schweizer Chemiker

Karrer steht für:
 Karrer (Mondkrater)

Siehe auch:
 Karer
 Carrere